Проспект Независимости — название проспектов в различных городах бывшего СССР, данное после распада СССР.

Белоруссия 
 Проспект Независимости () — основная магистраль Минска, пересекающая его от центра на северо-восток.
 Проспект Независимости () — проспект в Слониме.

Туркменистан 
 Проспект Независимости — проспект в Ашхабаде.

Украина 
 Проспект Независимости — проспект в Харькове.
 Проспект Независимости — проспект в Черновцах.